Mémorial ou Le Mémorial est le titre de plusieurs œuvres littéraires et artistiques.

Littérature 
 Le Mémorial (Liber Memorialis), ouvrage historique de Lucius Ampelius (IIIe siècle)
 Le Mémorial de Blaise Pascal (1654)
 Le Mémorial (The Memorial), roman de Christopher Isherwood (1932)
 Mémorial, autobiographie de Marcel Jouhandeau en sept volumes (1948-1972)

Musique 
 , marche funèbre de Michael Nyman (1984-1985)

Titres d'œuvres comportant le mot « Mémorial » 
Plusieurs œuvres comportent dans leur titre le mot « Mémorial » suivi d'un complément. On citera notamment :

Littérature 
 Le Mémorial des saints (Tadkhirat-al-Awliyâ), anthologie religieuse de Farid al-Din Attar ()
 Le Mémorial de la vie chrétienne (Memorial de la vida cristiana), traité de spiritualité de Louis de Grenade (1557-1566)
 Le Mémorial de Sainte-Hélène, souvenirs napoléoniens d'Emmanuel de Las Cases (1823)
 Le Mémorial du petit jour, autobiographie de Pierre Mac Orlan (1955)
 Le Mémorial de l'Île-Noire (Memorial de Isla Negra), autobiographie de Pablo Neruda (1964)

Cinéma 
 Le Mémorial de Sainte-Hélène (ou La Captivité de Napoléon), film muet français réalisé par Michel Carré, sorti en 1911.

Sculpture 
 Le Mémorial de la Shoah à Vienne

Journaux 
 Mémorial est le nom du journal officiel du Luxembourg.
 Mémorial de la Loire et de la Haute-Loire, quotidien disparu

Voir aussi 
 Mémorial

Notes et références 

Homonymie de titre